Craesus är ett släkte av steklar som beskrevs av Leach 1817. Craesus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Craesus